Интеграл (см. также Первообразная, Численное интегрирование, Интегрирование по частям) — математический оператор:
 Определённый интеграл
 Неопределённый интеграл
 различные определения интегралов:
 Интеграл — расширение понятия суммы
 Интеграл Ито
 Интеграл Лебега
 Интеграл Даниэля
 Интеграл Римана
 схожие понятия
 Интеграл движения
 Фазовый интеграл
 Интеграл по траекториям
 Первый интеграл
 Интеграл Пуассона
 некоторые важные частные случаи интегралов:
 Интеграл Виноградова 
 Интеграл Френеля 
 Эллиптический интеграл
 «Интеграл» — российское предприятие радиоэлектронного комплекса, входящее в АО «Концерн «Вега» Госкорпорации «Ростех». 
 «Интеграл» — завод в Минске (Беларусь) по выпуску электроники.
 «Интеграл» — ансамбль под руководством Бари Алибасова.
 «Интеграл» — европейская орбитальная обсерватория.
 Всеволновый войсковой широковещательный радиоприёмник «Интеграл» («радиоприемник политрука»)
 «Интеграл» — космический корабль в романе Евгения Замятина «Мы».
 «Интеграл» — военный уборочный инвентарь для удаления пыли из труднодоступных мест. Изготавливается из металлической проволоки.

См. также 
INTEGRAL (обсерватория)
Integral (песня)
Знак интеграла
Интегрализм
Кафе-клуб «Под интегралом»